L'edizione 1978-79 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Kees Kist (AZ '67), con 34 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1978-79.
 Volendam e VVV-Venlo retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1978-1979

Calcio nel 1978
Calcio nel 1979
Campionato olandese di calcio